Всеобщие выборы в Замбии проходили 31 октября 1991 года для избрания президента и депутатов Национальной ассамблеи. Это были первые многопартийные выборы с выборов 1968 года и только вторые многопартийные выборы с момента обретения Замбией независимости в 1964 году. Объединённая партия национальной независимости, возглавлявшая страну с момента обретения независимости (с 1973 по 1990 год как единственная легальная партия), была полностью разгромлена оппозиционным Движением за многопартийную демократию. Кеннет Каунда, который был президентом с момента обретения независимости, на президентских выборах потерпел сокрушительное поражение от Фредерика Чилубы, в то время как Движение за многопартийную демократию получило 125 из 150 избранных мест в Национальной ассамблее расширенного состава. Явка избирателей составила 45 %.

Предвыборная обстановка 
В 1973 году Каунда объявил свою Объединённую партию национальной независимости единственной законно разрешённой партией в Замбии. С тех пор и до 1990 года правительство и партия были фактически единым целым. Каждые пять лет Каунда автоматически избирался президентом на пятилетний срок в силу того, что он был лидером единственной партии. Избиратели также выбирали из трёх кандидатов, которые являлись членами ОПНН, на каждое из 125 мест в Национальном собрании.

Однако к лету 1990 года недовольство достигло апогея. В июле, после трёх дней беспорядков в Лусаке, Каунда объявил, что референдум по однопартийной системе будет проведён в октябре. Этого было недостаточно, чтобы помешать недовольному армейскому офицеру Мвамбе Лучембе предпринять попытку переворота в течение нескольких часов после объявления. Переворот продолжался лишь три-четыре часа, но, тем не менее, значительно ослабил Каунду. После попытки государственного переворота оппозиция утверждала, что первоначальная дата референдума не давала достаточно времени для регистрации избирателей. В ответ Каунда отложил референдум до августа 1991 года.

Каунда яростно выступал против многопартийной системы, утверждая, что она вызовет насилие и разожжёт межплеменные разногласия. Однако в ответ на требования оппозиции он отменил референдум в сентябре и вместо этого поддержал поправки к конституции, которые положат конец монополии Объединённой партии национальной независимости на власть. Он также объявил, что всеобщие выборы, намеченные на 1993 год, будут перенесены на 1991 год. В декабре Каунда подписал необходимые поправки к закону. Вскоре после этого Движение за многопартийную демократию, группа давления, созданная ранее в том же году под руководством председателя Конгресса профсоюзов Замбии Фредерика Чилубы, зарегистрировалось как политическая партия.

Результаты

Президентские выборы

Выборы в Национальную ассамблею

Примечания 

Замбия
Выборы в Замбии
1991 год в Замбии
Октябрь 1991 года